Джоа́нна Е́йнджел (;  25 грудня 1980 року, Бруклін, Нью-Йорк, США) — порноакторка, режисер і сценарист , засновниця студії Burning Angel.

Життєпис 

Джоанна народилась у Брукліні, Нью-Йорк у сім'ї американця та ортодоксальної єврейки, школу закінчила 1998 року в Рівер Едж в окрузі Берґен у штаті Нью-Джерсі. У 17 років вступила до Ратгертського університету, де отримала ступінь бакалавра з англійської літератури
.

Під час навчання в школі працювала у фаст-фуді кошерної іжі в Тінеку, пізніше у фірмі Applebee's та іншому ресторані.

Після закінчення навчання повернулась до Брукліна, де створила сайт BurningAngel, хардкорний сайт для дорослих з вмістом, який пізніше назвали альт-порно, у нічний час працювала стриптизеркою. На думку Джоанни, вона заснувала напрямок альт-порно

Кар'єра 
Джоанна пише сценарії, продюсує та знімається у фільмах під псевдонімом Берн Енйджел (). До березня 2007 року співпрацювала з компанією VCA Pictures.

Ейнджел також з'явилась у великій кількості журналів та газет, включаючи «The New York Times». 2006 року номінувалась AVN Award у категорії «Найкраща нова старлетка» та «Найкраща акторка», але отримала нагороду тільки в номінації «Найобурливіша сексуальна сцена» у фільмі Re-Penetrator.

2011 року канал CNBC назвав Джоанну серед дванадцяти найвідоміших зірок у порно. Канал відзначив, що акторка створила новий жанр порноінудстрії альт-порно.

Нагороди 
 2006 AVN Award — найобурливіша сексуальна сцена — Re-Penetrator (з Томмі Пістолом)
 2007 AVN Award — найкраща секс-комедія — Joanna's Angels 2: Alt Throttle (Performer and Director)
 2007 XBIZ Award — переміщення року
 2008 XRCO Award — найкраща екранна «хімія» (з Джеймсом Діном)
 2008 AVN Award — найкращий спеціальний реліз, інший жанр — Cum on My Tattoo 3 by Burning Angel Entertainment
 2011 AVN Award — найкращий сайт порнозірки — JoannaAngel.com
 2011 AVN Award — найкраща соло-сцена — Rebel Girl

Фільмографія (вибірково) 

  (2005, by Doug Sakmann)
 The XXXorcist (2006, by Doug Sakmann)
 Gothsend 4 (2005)
 Intimate Strangers (2005)
 Joanna's Angels 1 (2005)
 Joanna's Angels 2 (2005)
 Kill Girl Kill 3 (2005)
 Young Ripe Mellons 8 (2005)
 Young Sluts, Inc. 19 (2005)
 2wice As Nice (2006)
 Blacklight Beauty (2006)
 Cum on My Tattoo 1 (2006)
 Cum on My Tattoo 2 (2006)
 Fuck Dolls 7 (2006)
 Gauntlet 1 (2006)
 Joanna Angel's Guide 2 Humping (2006)
 Lewd Conduct 27 (2006)
 Make Me Creamy 1 (2006)
 Mouth 2 Mouth 6 (2006)
 Neu Wave Hookers (2006)
 Porny Monster (2006)
 Rendezvous (2006)
 Teen America (2006)
 Tristan Taormino's House of Ass (2006)
 Virgin Territory (2006)
 Belladonna's Fucking Girls 5 (2007)
 Big Boobs are Cool 1 (2007)
 Cum on My Tattoo 3 (2007)
 East Coast Assault (2007)
 Farmer's Filthy Li'l Daughter 1 (2007)
 Foreplay (2007)
 Girls Banging Girls 1 (2007)
 Girls Girls Girls 1 (2007)
 Glam Trash (2007)
 Grand Theft Anal 10 (2007)
 Joanna Angel's Alt Corruption (2007)
 Keep 'Em Cummin' 2 (2007)
 Letters To An Angel (2007)
 No Man's Land Girlbang (2007)
 No Swallowing Allowed 12 (2007)
 Pussy Cats 2 (2007)
 Spring Chickens 18 (2007)
 Stuffed (2007)
 Total Ass Wreckage (2007)
 Apprentass 9 (2008)
 Cum on My Tattoo 4 (2008)
 Cumcocktion (2008)
 Fetish Fucks 2 (2008)
 Flying Solo 1 (2008)
 Friends Don't Let Friends Fuck Alone 1 (2008)
 Fuck Me in the Bathroom 2 (2008)
 Girl Train 1 (2008)
 Girlvana 4 (2008)
 Joanna Angel's Anal Perversions (2008)
 Not Another Porn Movie (2008)
 POV Punx 1 (2008)
 Road Hard (2008)
 Rock and Roll in my Butthole 1 (2008)
 XOXO Joanna Angel (2008)
 Anally Yours… Love, Joanna Angel (2009)
 Big Boobs are Cool 3 (2009)
 Dong of the Dead (2009)
 Fuck Me in the Bathroom 3 (2009)
 Girls Girls Girls 2 (2009)
 Great American Squirt Off 2 (2009)
 I Wanna Bang Your Sister (2009)
 It's Big It's Black It's Inside Joanna (2009)
 Joanna Angel and James Deen's European Vacation (2009)
 Joanna Angel's Totally Screwed Out of a Shower (2009)
 LA Pink: A XXX Porn Parody (2009)
 Ladies Room 1 (2009)
 Magical Threesome Adventure Experience (2009)
 New Romantix (2009)
 No Panties Allowed 1 (2009)
 Nothing But A 3-Way (2009)
 POV Punx 2 (2009)
 Punk Rock Pussycat Dolls (2009)
 Scrubs: A XXX Parody (2009)
 Sunny's Slumber Party (2009)
 TMSleaze (2009)
 Bartenders (2010)
 Crushing on Draven Star (2010)
 Crushing on Kleio (2010)
 Doppelganger (2010)
 Friends Don't Let Friends Fuck Alone 2 (2010)
 Fuck Me in the Bathroom 4 (2010)
 Girls of Wolfpac 3 (2010)
 Joanna Angel and James Deen's Summer Vacation (2010)
 Joanna Angel Breaks 'Em In (2010)
 Joanna Angel's Lights Out Lezbos (2010)
 Joanna's Angels 3 (2010)
 Pornstars In The Making (2010)
 POV Punx 4 (2010)
 Rebel Girl (2010)
 Superstar Showdown 1: Tori Black vs. Alexis Texas (2010)
 Superstar Showdown 2: Asa Akira vs. Kristina Rose (2010)
 Alt Nation (2011)
 Burning Angel All-Stars (2011)
 Cumtastic Cookout (2011)
 Every Rose Has Its Thorn (2011)
 Hot For Teacher (2011)
 It's My First Time (2011)
 Joanna Angel Exposed (2011)
 Joanna Angel: Ass-Fucked (2011)
 Kung Fu Pussy (2011)
 Librarians (2011)
 Real Rockin' Racks (2011)
 School Of Hard Knox (2011)
 Soaking Wet Solos (2011)
 Superstar Showdown 3: Courtney Cummz vs. Bree Olson (2011)
 Superstar Showdown 5: Lisa Ann vs. Francesca Le (2011)
 Ultimate Face Cum Lovers (2011)
 Adult Insider 4 (2012)
 Adult Insider 5 (2012)
 Anal Academy (2012)
 Bad Principal (2012)
 Baristas (2012)
 Evil Head (2012), regia di Doug Sakmann
 Fuckenstein (2012)
 Joanna Angel Filthy Whore (2012)
 Rock and Roll in my Butthole 2 (2012)
 School of Black Cock (2012)
 Two In My Butt (2012)
 Adult Insider 10 (2013)
 Band Sluts (2013)
 Best of No Swallowing Allowed 2 (2013)
 Blondes Do It Better (2013)
 Cock Rockin' Groupies (2013)
 College Dropout 2 (2013)
 Everybody Loves Sasha Grey (2013)
 Joanna Angel Orgasm Addict (2013)
 Joanna Angel: Kinky Fantasies (2013)
 Legendary: The Best of Belladonna (2013)
 May The Whores Be With You (2013)
 School Of Black Cock 2 (2013)
 Walking Dead: A Hardcore Parody (2013)
 Parody All-Stars (2014)
 Shark Bait (2014)

Режисер 

 Joanna's Angels 1 (2005)
 Joanna's Angels 2 (2005)
 Cum on My Tattoo 1 (2006)
 Cum on My Tattoo 2 (2006)
 Joanna Angel's Guide 2 Humping (2006)
 Porny Monster (2006)
 Cum on My Tattoo 3 (2007)
 Fuck Me in the Bathroom 1 (2007)
 Girls Girls Girls 1 (2007)
 Joanna Angel's Alt Corruption (2007)
 Cum on My Tattoo 4 (2008)
 Friends Don't Let Friends Fuck Alone 1 (2008)
 Fuck Me in the Bathroom 2 (2008)
 Not Another Porn Movie (2008)
 POV Punx 1 (2008)
 Rock and Roll in my Butthole 1 (2008)
 Anally Yours… Love, Joanna Angel (2009)
 Dong of the Dead (2009)
 Fuck Me in the Bathroom 3 (2009)
 Girls Girls Girls 2 (2009)
 It's Big It's Black It's Inside Joanna (2009)
 Joanna Angel's Totally Screwed Out of a Shower (2009)
 LA Pink: A XXX Porn Parody (2009)
 Magical Threesome Adventure Experience (2009)
 Punk Rock Pussycat Dolls (2009)
 Riot Grrrls 1 (2009)
 Bartenders (2010)
 Crushing on Draven Star (2010)
 Crushing on Kleio (2010)
 Doppelganger (2010)
 Friends Don't Let Friends Fuck Alone 2 (2010)
 Fuck Me in the Bathroom 4 (2010)
 Fuckabilly (2010)
 Joanna Angel Breaks 'Em In (2010)
 Joanna Angel's Lights Out Lezbos (2010)
 Joanna's Angels 3 (2010)
 POV Punx 3 (2010)
 POV Punx 4 (2010)
 Riot Grrrls 2 (2010)
 Alt Nation (2011)
 Burning Angel Newbies (2011)
 Cumtastic Cookout (2011)
 Eat Me Out (2011)
 Hot For Teacher (2011)
 Joanna Angel Exposed (2011)
 Joanna Angel: Ass-Fucked (2011)
 Kung Fu Pussy (2011)
 Librarians (2011)
 My Favorite Emosluts (2011)
 Real Rockin' Racks (2011)
 School Of Hard Knox (2011)
 Twisted Youth (2011)
 Whores of Darkness (2011)
 Asphyxia Heels The World (2012)
 Bad Principal (2012)
 Baristas (2012)
 Fuckabilly 2 (2012)
 Fuckenstein (2012)
 I Fucked My Teacher (2012)
 Jessie Lee's Girls' Night Out (2012)
 Joanna Angel Filthy Whore (2012)
 Lick My Punk Rock Pussy (2012)
 Pussy Eating Pros (2012)
 Rock and Roll in my Butthole 2 (2012)
 School of Black Cock (2012)
 Two Cocks and a Lady (2012)
 Wet Wifebeaters (2012)
 Band Sluts (2013)
 Blondes Do It Better (2013)
 Joanna Angel Orgasm Addict (2013)
 Joanna Angel: Kinky Fantasies (2013)
 POV Punx 7 (2013)
 POV Punx 8: Teenage Sluts (2013)
 Rock and Roll in my Butthole 3 (2013)
 Rooftop Lesbians 1: Going Up to Go Down (2013)
 School Of Black Cock 2 (2013)
 Spandexxx (2013)
 Walking Dead: A Hardcore Parody (2013)
 Shark Bait (2014)
 Strap On Tight It's A Lesbian Ride (2014)

Продюсер 
 2004 : Re-Penetrator
 2006 : LovecraCked! The Movie
 2006 : Cum on My Tattoo
 2008 : Slumber Party Slaughterhouse: The Game

Сценарист 
 2005 : Joanna's Angels
 2006 : Guide 2 Humping
 2008 : Slumber Party Slaughterhouse: The Game

Примітки

Посилання 
  
 
 Інтерв'ю Джоанни Ейнджел на сайті pornochromatic.com 
 
 
 

Американці єврейського походження
Підприємці з Нью-Йорка
Американські жінки-підприємці
Американські жінки-моделі
Американські сценаристки
Американські порноакторки
Американські порнорежисерки